Кайнарджа може да се отнася за:

 Кайнарджа, до 1942 година Малка Кайнарджа, до 1878 година Кючюк Кайнарджа, село в Област Силистра, България;
 Светослав, до 1942 година Голяма Кайнарджа, до 1878 година Бююк Кайнарджа, село в Област Силистра, България;
 Извор, до 1899 година Кайнарджа, село в Област Бургас, България;
 Изворска река или Кайнарджа или Дъбрава, река в Южна България.

 Кайнарджа, квартал в Истанбул

Виже също 
 Договор от Кючук Кайнарджа